Ejby kan syfta på:

Ejby kommun –  en tidigare kommun i f.d. amtet Fyns amt, Danmark
Ejby, Middelfarts kommun – ett stationssamhälle i Ejby kommun, Fyn i Danmark
Ejby, Glostrup kommun – en stadsdel i Storköpenhamn i Danmark
Ejby, Køge – en tätort i Køge kommun på Själland i Danmark
Ejby, Lejre – en tätort i Lejre kommun på Själland, Danmark